gemeenten in Roemenië:
 Grivița (Galați)
 Grivița (Ialomița)
 Grivița (Vaslui)
 Grivița (Boekarest), een wijk in Boekarest
 Grivița (metrostation), in Boekarest